Туризм на полуострове Таймыр активно развивается в нескольких направлениях: организованный, спортивный , событийный, промышленный, этнотуризм, экотуризм, и т. д.

Направления 
Туристические группы из России и зарубежные путешественники приезжают в Норильск и в Дудинка, чтобы посмотреть на самый северный металлургический комбинат в мире и на живописные места плато Путорана.

Основное направление организованного туризма — плато Путорана, на территории которого расположен Путоранский заповедник. Чтобы попасть на территорию заповедника или в охранную зону, нужно получить разрешение ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Из-за труднодоступности посещение «страны водопадов» плато Путорана выходит довольно затратным мероприятием (большинство природных достопримечательностей расположено на территории заповедников, для посещения которых нужно получить разрешение, и добраться до них можно только вертолётом), но в настоящее время туризм на полуострове Таймыр набирает популярность.

Туристические сезоны 
 лыжные походы, снегоходный сезон — ноябрь-май
 пешие походы — июнь-сентябрь
 водные походы — июль-август
 альпинизм (зимние категорийные восхождения, ледово-снежные заняти) — апрель-май, скалолазание — июнь-октябрь.
 осмотр достопримечательностей — любое время года, в зависимости от средства передвижения

Традиционные мероприятия 
 Этнический фестиваль «Большой Аргиш» (середина ноября, г. Норильск, г. Дудинка)
 Слёт туристов на реке Хараелах (первые выходные июля, г. Норильск, р-н Талнах)
 Фестиваль северной ягоды (конец июля, г. Норильск)
 Гастрономический фестиваль «Север» (конец июня, г. Норильск)
 Фестиваль подлёдной рыбалки (апрель, г. Дудинка)
 Ежегодный международный турнир по кёрлингу «Arctic Curling Cup» (май, г. Дудинка)

Спортивный туризм 
Спортивный туризм представлен несколькими туристическими клубами для детей и взрослых. Практикуются все виды туризма: пеший, водный, лыжный, альпинизм.

Распространён фрирайд (на горных лыжах и сноуборде), снегоходные поездки, парашютный спорт.

Достопримечательности 
 Музейно-выставочный комплекс "Музеи Норильска"
 Первый дом Норильска
 Мемориальный комплекс «Голгофа»
 Таймырский краеведческий музей
 Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского

Природные достопримечательности 
 Плато Путорана (пеший, лыжный, водный туризм, альпинизм; летом и осенью — заброска катером, зимой и весной — снегоходная, круглогодично — вертолётом, в период ледостава и вскрытия рек и озёр — судна на воздушной подушке).
 Анабарское плато (вертолётная заброска)

Озера: Лама, Мелкое, Глубокое, Собачье (летом и осенью — заброска катером, зимой и весной — снегоходная, круглогодично — вертолётом, в период ледостава и вскрытия рек и озёр — суда на воздушной подушке), Таймыр, Аян, Дюпкун, Кутарамакан и др.

Водопады:
 Красные камни (в пешей доступности, летом — скальные занятия, зимой — ледовые занятия)
 Иркиндинский
 Кандийский (выс. 108м)
 Оранский водопад
 Курейский

Реки:
 Валёк (сплавы выходного дня)
 Микчангда (сплавы 2 к.с.). В зависимости от точки начала сплава доставка может осуществляться на вертолёте или на лёгком быстроходном судне вверх по течению реки.
 Большой Хонна-Макит (сплав 3+ к.с.)
 река Оран (сплав 6 к.с.)
 Дудинка (сплав 2+ к.с.)
 Котуй (сплавы, рыбалка)

Транспортное сообщение 
Авиаперевозки в/из г. Норильска на сентябрь 2019 года осуществляют две авиакомпании «НордСтар» и «S7», в будущем планирует зайти авиакомпания «Аэрофлот».
В период летней навигации пассажирские перевозки осуществляются водным транспортом (теплоходы) по маршрутам Красноярск-Дудинка и Дудинка-Красноярск.

Примечания

Литература 
 
 

Туризм в Красноярском крае
Таймырский Долгано-Ненецкий район